Jasper kansyfta på:

 Jasper – en variant av förnamnet Jesper

Geografi

USA 

 Jasper, Alabama, countyhuvudort, Walker County, 
 Jasper, Arkansas, countyhuvudort, Newton County, 
 Jasper, Florida, countyhuvudort, Hamilton County, 
 Jasper, Georgia, countyhuvudort, Pickens County, 
 Jasper, Indiana, countyhuvudort, Dubois County, 
 Jasper, Missouri, ort, Jasper County, 
 Jasper, Tennessee, countyhuvudort, Marion County, 
 Jasper, Texas, 
 Jasper, Michigan, ort, Lenawee County, 
 Jasper, Minnesota,